

Styczeń 2011

Luty 2011

Marzec 2011

Kwiecień 2011

Maj 2011

Czerwiec 2011

Lipiec 2011

Sierpień 2011

Wrzesień 2011

Październik 2011

Listopad 2011

Grudzień 2011 

en:Lists of deaths by year#2011